Алфахајукан има више значења:

 Општина Алфахајукан (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Алфахајукан (Алфахајукан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Алфахајукан (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Алфахајукан (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику